Thomas FitzGerald, V conde de Desmond (1386-1420), era el hijo único de John FitzGerald, IV conde de Desmond. A la muerte de John en 1399, Thomas heredó el condado de Desmond, ubicado en Munster, al suroeste de Irlanda.

En 1418, Thomas fue desposeído de sus tierras y privados de su condado por su tío paterno, James FitzGerald, VI conde de Desmond, después de que Thomas hubiera concluido un matrimonio muy lejano a su estatus social con Catherine MacCormac de Abbeyfeale, quien era la hija de uno de los seguidores de Thomas, William MacCormac, conocido como "el Monje de Feale". Un matrimonio entre un hombre de sangre normanda y una mujer de ascendencia gaélica era una vulneración de los Estatutos de Kilkenny.

Este desgraciado romance fue el tema de la melodía del poeta irlandés Thomas Moore, Desmond's Song.

Tras la pérdida de su condado, Thomas se retiró a Francia, donde «murió en Ruan, 10 de agosto de 1420, y fue enterrado en París "con gran y majestuoso espectáculo, donde los dos reyes de Inglaterra y Francia estuvieron presentes"».

Matrimonio y ascendencia 
Thomas Fitzgerald y Catherine MacCormac (alias Katherine McCormick) de Abbyfeale tuvieron dos hijos:
A Genealogical History of the Dormant, Abeyant, Forfeited, and Extinct Peerages of the British Empire. London: Harrison. 1866. p. 204
 Maurice, antepasado de los Fitzgerald de Adare y Broghill,
 John Claragh, quién murió en 1452.

Véase también

Referencias

Enlaces externos 

Nobles de Irlanda del siglo XIV
Nobles de Irlanda del siglo XV